Ernst Mahle ist der Name folgender Personen:
* Ernst Mahle (Ingenieur) (1896–1983), deutscher Industrieller und Ingenieur
 Ernst Mahle (Musikpädagoge) (* 1929), deutsch-brasilianischer Musikpädagoge, Dirigent und Komponist